Jędrzejowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Jędrzejowicz (1847–1924), galizischer Landtagsabgeordneter
 Edward Jędrzejowicz (1826–1899), galizischer Landtagsabgeordneter
 Stanisław Jędrzejowicz (1849–1913), galizischer Landtagsabgeordneter